Éros, ou EROS, peut désigner :
 Éros est le dieu de l'amour dans la mythologie grecque.
 L’éros (le désir, l'amour) est une notion philosophique, religieuse et psychanalytique.
 En géographie, le mont Éros est le point culminant de l'île grecque Hydra.
 En astronomie, (433) Éros est un astéroïde du système solaire.
 Au cinéma, Eros est un film à sketches de 2004.
 Dans la musique, Éros est une chanson de l'album Chœurs (2011) de Bertrand Cantat.
 Eros Ramazzotti, un chanteur et musicien italien
 EROS est l’abréviation de Eelam Revolutionary Organisation of Students, un groupe paramilitaire tamoul actif pendant la guerre civile du Sri Lanka
 EROS,  , une famille de satellites d'observation de la Terre
 Éros, un poème symphonique pour chant et orchestre (ou piano) de Louis Vierne.
 En marine, le nom de trois yachts ayant appartenus au baron Edmond de Rothschild dont le dernier (Eros V) de 1926 à propulsion diesels fut vendu à la marine nationale et devint navire de guerre l' Incomprise , sabordé à Toulon en 1942.